Dollar eller $ kan syfta på:

Dollar – ett namn på valuta i flera länder
 Dollar – en valuta i ett land, se tabell i dollar
Dollar (pjäs) – en komedi i tre akter av Hjalmar Bergman
Dollar (film) – en svensk film från 1938 i regi av Gustaf Molander
Dollar (musikgrupp) – en brittisk popduo bildad 1978
Dollar, Skottland – en ort i Skottland
Dollar (spel) – ett datorspel baserat på Liza Marklunds böcker om Annika Bengtzon
Dollar (bok) – en bok av Lee Child
 Spansk dollar – en tidigare valuta
 $#*! My Dad Says – en amerikansk TV-serie från 2010/2011, se $h*! My Dad Says

Se även 
 Daler